Karl Mauch (1837 - 1875), géologue et explorateur allemand ;
 Thomas Mauch (né en 1937), cinéaste, scénariste, directeur de la photographie et producteur allemand.